La DFB-Pokal 1992-1993, 50ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 18 agosto 1992 e si è conclusa il 12 giugno 1993. È stata vinta dal .

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.08.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.08.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.08.1992

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.09.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.09.1992

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.10.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.10.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.10.1992

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.11.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.11.1992

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.12.1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.12.1992

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.03.1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.03.1993

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.06.1993

(1º successo)

Note 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
Edizioni della Coppa di Germania